Костелец може бити:

 Костелец (Јичин), насељено мјесто у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Костелец (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Костелец (Тахов), насељено мјесто у округу Тахов, Плзењски крај, Чешка Република
 Костелец (Ходоњин), насељено мјесто у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република